Ала́ма-де-Альмери́я () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 26 км². Население — 3824 человека (на 2010 год). Расстояние — 25 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página Oficial del Ayuntamiento de Alhama de Almería
 Alhama de Almería
 Alhama de Almería
 Alhama de Almeria, Puerta de la Alpujarra

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии